Лу Яньсюнь (, Уэйд-Джайлз — Lu Yen-Hsun; ) — теннисист, представляющий на соревнованиях Китайский Тайбэй. Победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
У Яньсюня есть один (старший) брат, работающий компьютерщиком.

4 декабря 2010 года китаец женился на Цзянь Чжунвэнь.

Среди англоязычных знакомых китаец имеет прозвище «Рэнди» (в своё время так его звал его учитель английского языка, не смогший произнести правильно его истинное имя).

Лу начал заниматься теннисом в восемь лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Личные турниры
Играя различные младшие юниорские турниры Рэнди постепенно шлифовал своё мастерство и в 1997 году дебютировал в соревнованиях старшей группы. Постепенно привыкнув к новому уровню соревнований Лу уже через год смог выиграть свой первый титул (домашний G5). Постепенно набирая всё более высокий рейтинг китаец в 1999 году дебютирует на турнирах Большого шлема — на US Open. Достигнув уровня лидеров старшего юниорского тенниса Рэнди так и не смог добиться хоть чего-то серьёзного на самых статусных соревнованиях, однако за счёт общей стабильности результатов он вскоре вошёл в Top10 рейтинга как в одиночной, так и в парной версии. Лучшим турниром китайца в эти годы становится японский GA в Осаке, где в октябре 2000 года Лу смог дойти до финала, уступив титул шведу Йоахиму Йоханссону.

Не за долго до своего семнадцатилетия Яньсюнь дебютировал и во взрослом туре. За пару лет, играя соревнования серии ITF Futures и ITF Satellites, китаец обретает достаточную стабильность результатов, чтобы подняться в число сильнейших теннисистов мира по одиночной классификации и переключиться на более статусные соревнования серии ATP Challenger: стабильность результатов первое время оставляла желать много лучшего, но сравнительно быстро Рэнди смог несколько раз дойти до решающих стадий и на подобном уровне. В сентябре 2002 года он дебютирует в квалификации турниров Большого шлема (на US Open), а вскоре принимает участие в аналогичном соревновании в рамках соревнований базовой категории основного тура ATP.

Путь в сотню сильнейших одиночного рейтинга занимает ещё пару лет — лишь к маю 2004 года Рэнди начинает показывать на «челленджерах» настолько стабильные результаты, чтобы преодолеть этот рубеж, а пару месяцев спустя китаец наконец дебютирует и в основе турниров Большого шлема: на Уимблдоне он отмечает это событие в своей карьере победой над Даниэлем Вацеком.

Быстро закрепиться на новом уровне и удачно совмещать «челленджеры» и соревнования основного тура не удаётся — в следующие несколько лет Лу занимает позиции в третьей полусотне одиночного рейтинга, лишь изредка показывая свои пиковые возможности. Периодические успехи на «челленджерах» в это время начинают чередоваться с успехами и на более статусных соревнованиях: так в начале сезона-2005 Яньсюнь и Райнер Шуттлер побеждают на турнире основного тура ATP в Ченнаи, переиграв по пути четвёрку мастеровитых команд, в том числе дуэт Махеш Бхупати / Йонас Бьоркман в титульном матче. В 2006 году Лу в последний раз на очень длительный период не проходит отбор в основу турнира Большого шлема.

В мае 2008 года, сыграв за два месяца в четырёх финалах «челленджеров», китаец возвращается в Top100 одиночной классификации и на этот раз задерживается на подобном уровне почти на полтора года. Очередной подъём результатов удачно совпадает с домашними Олимпийскими играми. Рэнди удачно готовится к важному старту и в первом круге одиночного турнира одерживает одну из главных побед в своей карьере, выбив из соревнования одного из его фаворитов — британца Энди Маррея. Следом он обыгрывает ещё и Агустина Кальери, зачехляя ракетку лишь в третьем круге, не справляясь с Юргеном Мельцером. Столь яркий всплеск в дальнейшем ещё долго не будет получать продолжения, а китаец довольно быстро вернётся к своим обычным выступлениям.

В конце 2009 года — начале 2010 года Лу на некоторое время выпадает из Top100, но довольно быстро вновь возвращается туда за счёт ряда локальных побед на крупных турнирах основного тура ATP. В июле этого года имя Рэнди вновь становится одним из самых обсуждаемых в профильных спортивных СМИ, когда он доходит до четвертьфинала на Уимблдоне, попутно обыграв в пятисетовом матче Энди Роддика. Этот результат со временем позволит китайцу подняться в рейтинге до 33-й строчки, но как и некогда в Пекине не приведёт к ещё каким-либо быстрым успехам на подобном же уровне, но поможет на длительное время закрепиться в Top100 одиночной классификации.

Осенью 2012 года Яньсюнь ещё раз проявил свои парные возможности на уровне основного тура ATP, когда вместе с Данаем Удомчоке выиграл турнир в Бангкоке, переиграв a финале пару Эрик Буторак / Пол Хенли. Далее некоторое время имя китайца возникало в новостных лентах лишь в связи с его травмами и периодическими успехами на турнирах серии «челленджер», а в начале 2014 года случился новый всплеск: в Окленде Яньсюнь выигрывает один за другим четыре матча (в том числе выбив из соревнований Давида Феррера) и впервые выходит в финал одиночного соревнования в рамского основного тура ассоциации. В решающем матче соперником Лу стал Джон Изнер — явно более опытный в подобных играх американец не без труда сломил сопротивление китайца лишь на двух тай-брейках.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года в первом раунде проиграл французу Гаэлю Монфису в трёх сетах.

Сборная и национальные турниры
Лу представлял Тайвань на всех региональных играх азиатского региона, а также принимал участие в студенческое Олимпиаде. Везде Рэнди смог проявить себя с лучшей стороны и принести своей страны медали теннисных турниров: так в 2003 году он стал первым представителем Тайваня, победившим в мужском одиночном турнире в рамках Универсиады, а за год до этого, вместе с Джанет Ли, он принёс своей стране первую личную золотую медаль в рамках теннисных турниров Азиатских игр, победив в соревнованиях смешанных пар.

Помимо всех этих внутренних турниров Рэнди с 2001 года регулярно выступает за команду Тайваня в Кубке Дэвиса. Сборная как с Лу, так и без него крпеко держится в последние годы в 1-й группе своей зоны, периодически пытаясь бороться за переход в плей-офф Мировой группы, но каждый раз уступая то в шаге, то в двух от цели.

Также Лу несколько раз играл на Кубке Хопмана, когда местные организаторы создавали в рамках своего турнира сборную Тайваня. Китайская сборная трижды играла матчи в рамках данного соревнования и каждый раз её мужскую часть представлял именно Рэнди.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (58)

Победы (38)

Поражения (20)

Финалы турниров ATP в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (31)

Победы (19)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 19 января 2015 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 
 

Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года